El término Schnitzel puede referirse:

a la Schnitzel (Wiener Schnitzel) o Escalope Vienés, uno de los más famosos platos de la cocina austriaca; o
a la Schnitzel, un cortometraje cómico de ciencia ficción israelí dirigido, producido y escrito por Asaf Epstein en 2014.